

Жанатурмиський сільський округ — адміністративна одиниця, Байзацький район, Жамбильська область
 Жанатурмиський сільський округ — адміністративна одиниця, Турара Рискулова район, Жамбильська область
 Жанатурмиський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область

Дивись також 
 Жанатурмис